Бок може да се односи на:

 Бок (тело), део тела

или

 Бок (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бок (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Бок (Доњи Жабар), насеље у општини Доњи Жабар, Република Српска, БиХ
 Бок (Орашје), насељено мјесто у општини Орашје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Бок Јанковац, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Бок Палањечки, насеље у општини Мартинска Вес, Република Хрватска